Juxing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Juxing (socken i Kina, lat 31,72, long 116,87), Anhui, 
 Juxing (socken i Kina, lat 31,71, long 117,97), Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar